Die Scottish Football League Division Two wurde 1971/72 zum 66. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 66. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1971/72 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz. Die Meisterschaft gewann der FC Dumbarton, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Arbroath den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 38 Treffern wurde Kenny Wilson vom FC Dumbarton.

Statistik

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1971/72 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1971/72
1971 72